

Astronomia 
 134340 Pluto – nome tecnico del pianeta nano Plutone

Biologia 
 Pluto – genere di alghe rosse della famiglia Cyanidiaceae
 Pluto – genere di imenotteri della famiglia Crabronidae

Cinema 
 Pluto – film del 2012 scritto e diretto da Shin Su-won

Fumetto 
 Pluto – manga di Naoki Urasawa

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Pluto – area non incorporata della contea di Holmes nel Mississippi
 Pluto – area non incorporata della contea di Raleigh nella Virginia Occidentale

Guerra 
 Operazione Pluto – operazione della seconda guerra mondiale

Informatica 
 Pluto – core del processore Athlon Classic
 PLUTO – Free Software Users Group

Mitologia 
 Pluto – figura della mitologia greca, figlio di Iasione e di Demetra
 Pluto – ninfa della mitologia greca, madre di Tantalo
 Pluto – una delle Oceanine

Musica 
 Pluto Records – etichetta discografica statunitense
 Pluto – gruppo musicale alternative rock canadese
 Pluto – gruppo musicale rock neozelandese
 Pluto – gruppo musicale alternative rock portoghese
 Pluto – EP dei Seigmen del 1992
 Pluto – album dei Pluto (Canada) del 1996
 Pluto – singolo di Björk del 1997
 Pluto – album di Future del 2012
 Pluto – singolo di Nontanun Anchuleepradit (Kacha) del 2018

Personaggi 
 Pluto – personaggio di Astro Boy
 Pluto – personaggio della banda Disney
 Pluto – personaggio della serie cinematografica Le colline hanno gli occhi
 Sailor Pluto – personaggio di Sailor Moon
 Plutone (Pluto) – personaggio Marvel Comics

Persone 
 Terry Pluto – giornalista sportivo, editorialista e scrittore statunitense

Teatro 
 Pluto – commedia di Aristofane

Televisione 
 Pluto TV – servizio di streaming di proprietà di Paramount

Pagine correlate 
 Plutone

Altri progetti